Peter Mikkelsen kan være flere personer:

 Peter Mikkelsen (fodbolddommer) – tidligere fodbolddommer fra Danmark.
 Peter Mikkelsen (badminton) – dansk badmintonspiller.
 Peter Nymann Mikkelsen – dansk fodboldspiller.